Yarımca ist der Name mehrerer Orte in der Türkei.

Gemeinden:

 Yarımca (Kovancılar), eine Gemeinde im Landkreis Kovancılar der Provinz Elazığ

Dörfer:

 Yarımca (Afyonkarahisar), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Afyonkarahisar
 Yarımca (Asarcık), ein Dorf im Landkreis Asarcık der Provinz Samsun
 Yarımca (Baykan), ein Dorf im Landkreis Baykan der Provinz Siirt
 Yarımca (Darende), ein Dorf im Landkreis Darende der Provinz Malatya
 Yarımca (Diyarbakır), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Diyarbakır
 Yarımca (Emirdağ), ein Dorf im Landkreis Emirdağ der Provinz Afyonkarahisar
 Yarımca (Erzurum), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Erzurum
 Yarımca (Eskişehir), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Eskişehir
 Yarımca (Eynesil), ein Dorf im Landkreis Eynesil der Provinz Giresun
 Yarımca (Kargamış), ein Dorf im Landkreis Kargamış der Provinz Gaziantep
 Yarımca (Kızıltepe), ein Dorf im Landkreis Kızıltepe der Provinz Mardin
 Yarımca (Sarıçam), ein Dorf im Landkreis Sarıçam der Provinz Adana
 Yarımca (Şenpazar), ein Dorf im Landkreis Şenpazar der Provinz Kastamonu
 Yarımca (Uğurludağ), ein Dorf im Landkreis Uğurludağ der Provinz Çorum
 Yarımca (Yavuzeli), ein Dorf im Landkreis Yavuzeli der Provinz Gaziantep